Contea di Buffalo o Buffalo County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Buffalo (Dakota del Sud)
 Contea di Buffalo (Nebraska)
 Contea di Buffalo (Wisconsin)